Congreso de Tucumán – wydarzenie historyczne
 Congreso de Tucumán – stacja metra w Buenos Aires